Whittington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Whittington (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Whittington (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
 Whittington (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire
 Whittington (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
 Whittington (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire